Deltic bezeichnet:

 einen Motor von Napier & Son: Napier Deltic
 eine britische Lokomotive, die mit einem Motor von Napier angetrieben wurde: BR-Klasse 55
 Deltic Records, ein kurzlebiges, britisches Plattenlabel, das von Captain Sensible gegründet wurde